Cet article recense une liste des pays et territoires à statut spécial par point culminant.

Méthodologie 

La plupart des données suivantes proviennent du World Factbook de la CIA. Il semble que ce site ne soit cependant pas entièrement correct et d'autres sources donnent des valeurs d'altitude différentes pour certains points culminants, rendant difficile l'établissement d'une liste définitive des altitudes maximales des pays du monde. Dans tous les cas, les altitudes s'entendent comme mesurées par rapport au niveau de la mer.

La liste suivante contient les 197 pays dont l'indépendance est généralement reconnue. Elle contient également le Kosovo et Taïwan, régions fonctionnellement indépendantes mais dont l'indépendance ne fait pas consensus, ainsi que la Palestine et le Sahara occidental. Les éventuels désaccords de territoire entre pays sont également indiqués. Les territoires à statut spécial de certains pays sont mentionnés (territoires d'outre-mer, par exemple).

Pour le classement, seuls les 197 pays mentionnés au-dessus sont pris en compte. Lorsqu'il existe un désaccord de souveraineté, le point culminant retenu pour le classement d'un pays est celui qui l'administre (et qui n'est pas forcément celui qui le revendique). Dans le cas où le point culminant d'un territoire d'outre-mer est plus élevé que le pays auquel il est rattaché, il n'est pas pris en compte pour le classement.

Pays reconnus

Pays contestés et disputés

États associés et territoires d'outre-mer

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des continents par point culminant
 Liste des pays d'Europe par point culminant
 Liste des pays par ville la plus haute

Lien externe 
  World Country High Points, peakbagger.com

Liste de pays
 
Pays